Novaci több romániai település neve:
 Novaci, Giurgiu megye
 Novaci, Gorj megye

valamint egy település neve Macedóniában:
 Novaci, Pelagonia régió